WLM kan ha olika innebörder:

Windows Live Messenger - ett direktmeddelandeprogram från Microsoft
Windows Live Mail - ett e-postprogram från Microsoft
Windows Live Hotmail - under utvecklingsstadiet slarvigt kallad Windows Live Mail
Wiki Loves Monuments - en årlig internationell fototävling
Women's Liberation Movement - se feminism
Wolf-Lundmark-Melotte, en galax i lokala galaxhopen